Eldsjön kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Eldsjön, Småland, sjö i Gislaveds kommun,  (12 ha)
Eldsjön (Fors socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun,  (30,8 ha)
Eldsjön (Stuguns socken, Jämtland), sjö i Ragunda kommun,  (45 ha)
Eldsjön, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,  (29,9 ha)
Eldsjön, Lappland, sjö i Dorotea kommun,  (87,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn